L'Heure de tenir ses promesses est le quatorzième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

La progression 

Anji, vaincu par Sanosuké qui est mal en point, annonce qu'il ne reste que trois des dix sabres, les autres sont partis tuer les amis de Kenshin à Aoiya.

Constatant que Yumi ne connaît pas le chemin de retour, Kenshin décide de continuer en faisant confiance à ses amis.

Dans la salle suivante attend Usui. Hajimé le prend comme adversaire, pendant que Kenshin et Sanosuké, qui porte Yumi, partent devant.

Les yeux de l'esprit d'Usui et ceux de Saïtô 

Face à Saito, Usui révèle qu'il est aveugle, blessé par Shishio au cours d'un combat, mais qu'en contrepartie son ouïe est exceptionnelle. Saito, imperturbable, réplique que Usui ment en disant vouloir se venger de Shishio.

Vexé, Usui déclare à Saito qu'il va le tuer.

Une frappe mortelle 

Utilisant sa technique du Gatotsu, Saitô terrasse son adversaire, qui meurt en le traitant d'imbécile.

En chemin, Kenshin s'arrête devant une salle, sentant une présence bien que Yumi dise que la salle est vide.

L'heure de tenir ses promesses 

Kenshin et Sanosuké comprennent que dans la pièce se trouve Aoshi, qui souhaite un duel avec Battosaï.

Aoiya se retrouve encerclé par plusieurs centaines d'hommes de Shishio. Mais seuls les trois membres des dix sabres se battront. Dirigés par Nenji, Kaoru et Yahiko s'attaquent à Henya, Misao s'occupe de Kamatari, et les quatre autres membres d'Obiwabanshû s'occupent de Iwanbô.

Conscient de la nécessité de se dépêcher, Kenshin est néanmoins contraint d'aller affronter Aoshi pour honorer la promesse faire à Misao.

La revanche 

Kenshin, face à Aoshi, déclare qu'il ne le reconnaît plus. Ce dernier ne vit plus que pour sa revanche, pour montrer qu'il est le plus fort. Kenshin alors fait face à Aoshi sans dégainer. Mais ce dernier le met à difficulté et le contraint à sortir son arme.

La violente attaque d'Aoshi 

Kenshin est mis en difficulté. Sanosuké comprend, en regardant le combat, que Aoshi a renoncé à tout et n'espère plus rien que la mort, plus rien ne compte pour lui, et que Kenshin doit le tuer ou être tué.

Mais Kenshin réplique que les amis d'Aoshi ne sont pas prêts à le voir mourir. Il va donc se défendre de toutes ses forces, mais en restant lui-même, sans redevenir assassin.

À un cheveu de la mort 

Aoshi raille son adversaire qui garde utilise toujours sa lame inversée de sabre. Mais Kenshin réplique qu'il est facile de vouloir mourir et de fermer les yeux. Aoshi, dit-il, s'est considérablement affaibli psychologiquement. C'est à cause de la mort de ses amis, et non pour les venger, qu'il est devenu un meurtrier.

L'heure d'ouvrir les yeux 

Aoshi s'énerve aux propos de Kenshin, qui insiste, racontant la décision de Misao et comment elle s'est effondrée en larmes. Il ajoute que seul Aoshi peut lui apporter un véritable réconfort.

Aoshi alors redevient celui qu'il était avant d'être entraîné par Kanryû. Mais il dit qu'il doit finir ce combat pour avancer, et Kenshin accepte.

La première technique du dragon divin 

Les deux adversaires se mettent en garde. Aoshi reconnaît en son for intérieur que Kenshin a raison, puis attaque par le côté droit. Au moment où le sabre va le couper, Kenshin exécute la technique secrète de son école, et terrasse son adversaire.

Yumi, qui regardait le combat et transmettait toutes les informations à Shishio, n'a cependant pas compris en quoi consiste cette technique.

Une magnifique nuit | Le géant contre le surhomme

Volume de Kenshin le vagabond